L'Open de Paris 2011 est une compétition internationale de karaté constituant la première étape de la Karate1 Premier League 2011, première édition de la Karate1 Premier League. Il s'est tenu à Paris, en France, en .

Open de Paris 2011 - 15.01.2011

Notes et références 

2011
Paris
Sport en France en janvier 2011